

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 В список включены 76 подтвержденных видов, в т.ч. 5 видов гибридного происхождения.

A

B

C 

 - Посконник коноплёвый

D

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Y

Виды гибридного происхождения

Примечания 

Посконник